WZ може да се односи на:
 Свазиленд (FIPS 10-4 државни код)
 Скраћеница за немачки град Вецлар
 WinZip, софтвер за компресију компјутерских фајлова
 WiktionaryZ, нови вики пројекат